Rhoads peut faire référence à : 
 Randy Rhoads (1956-1982), guitariste américain
 Fred Rhoads (1921-2000), dessinateur de comics américain
 William Rhoads (1995-), sauteur à ski américain

(6529) Rhoads : un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.